Contubernio puede referirse a:

 Contubernium, una unidad administrativa del ejército romano;
 Contubernio judeomasónico, nombre de una supuesta coalición secreta para dominar el mundo.
 Contubernio de Múnich, nombre utilizado por el régimen franquista para referirse al IV Congreso del Movimiento Europeo.
 Contubernio, productora española que trabaja para Mediaset España.